Jindřich Orleánský, či Jindřich VII., hrabě pařížský ( Henri d'Orléans, celým titulem princ Henri, hrabě pařížský, vévoda Francie, pro francouzské monarchisty - unionisty Henry VII.; 14. června 1933, Woluwe-Saint-Pierre, Belgie – 21. ledna 2019) byl pretendentem francouzského trůnu z rodu Orléans (sekundogenitura).

Životopis 
Narodil se jako nejstarší syn Jindřicha VI., hraběte pařížského a Isabely Orléans-Braganza. Narodil se v Belgii, neboť francouzské zákony do roku 1950 zakazovaly členům královské dynastie vstup na území Francie. Po smrti svého dědečka prince Jana, vévody z Guise, se stal dauphinem Francie. Vystudoval elitní Institut d'études politiques de Paris a poté sloužil jako řadový voják v Alžírské válce.

Jeho první ženou byla Marie Tereza Württemberská, s níž se oženil 5. července 1957. Pár měl pět dětí:
 Marie (* 3. ledna 1959) ∞ 1989 princ Gundakar Lichtenštejnský (* 1949)
 François (* 7. února 1961 – 30. prosince 2017)
 Blanche Elisabeth (* 10. září 1963)
 Jan (* 19. května 1965) ∞ 2009 Philomena de Tornos y Steinhart
 Eudes (* 18. března 1968) ∞ 1999 Marie-Liesse de Rohan-Chabot

Manželství však nebylo šťastné, roku 1984 se rozvedli a ještě týž rok se Jindřich oženil s Micaëlou Annou María Cousiño y Quiñones de León. Rozvod rozlítil jeho otce, který Jindřicha vydědil, zbavil ho titulu hraběte z Clermontu a udělil mu místo něj titul hraběte z Mortain. Zatímco hrabství Clermont kdysi patřilo synovi Ludvíka IX., který se stal předkem Bourbonů, hrabství Mortain patřívalo Janu Bezzemkovi. Po několika letech se otec a syn usmířili a Jindřich se opět stal dědicem trůnu.

V červenci 1999, po smrti svého otce, se stal Jindřich novým hrabětem pařížským, vévodou Francie a hlavou francouzského královského domu. Titul hraběte pařížského užívá na paměť svého prapředka Oda Pařížského, stejně jako titul vévody Francie, protože oba tituly užívali Kapetovci před nástupem na královský trůn.

Byl protektorem orleánské obedience Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

 Oficiální životopis

Literatura 
 Opfell, Olga S. "H.R.H. Henri, Count of Paris: Royal House of France (House of Bourbon-Orleans)" Royalty Who Wait: The 21 Heads of Formerly Regnant Houses of Europe. Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2001.

Bourboni
Bourbon-Orléans
Hrabata z Paříže
Narození v roce 1933
Narození 14. června
Muži
Absolventi Sciences Po
Úmrtí v roce 2019
Úmrtí 21. ledna
Rytíři Řádu čestné legie